Константи́н Алекса́ндрович Смирно́в: Смирнов, Константин Александрович (1888—1941) — священнослужитель Русской православной церкви, деятель обновленческого движения.
 Смирнов, Константин Александрович (1916—1944) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Константин Александрович (род. 1984) — российский легкоатлет-многоборец.